Дерда () — мужское имя:
 Дерда I — царь Элимеи (ок. 505—435 до н. э.)
 Дерда II (IV век до н. э.) — царь Элимеи (385—360 до н. э.)
 Дерда III (IV век до н. э.) — царь Элимеи (360—355 до н. э.)